Aleksej Viktorovič Kasatonov (), ruski hokejist * 14. oktober 1959, Leningrad, Rusija.

Kasatonov je bil dolgoletni igralec ruskega kluba CSKA Moskva, v ligi NHL pa je igral za klube New Jersey Devils, Anaheim Ducks, St. Louis Blues, Boston Bruins. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na treh olimpijskih igrah, na katerih je bil dobitnik dveh zlatih in ene srebrne medalje, in sedmih Svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik petih zlatih ter po ene srebrne in bronaste medalje.

Pregled kariere 

|-
| SKA St. Petersburg
| Sovjetska liga
| 76/77
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 77
|
| 6
| 3
| 1
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Sovjetska liga
| 77/78
|
| 35
| 4
| 7
| 11
|
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 78
|
| 7
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 78/79
|
| 40
| 5
| 14
| 19
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 79
|
| 6
| 3
| 4
| 7
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 79/80
|
| 37
| 5
| 8
| 13
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 80
|
| 7
| 2
| 5
| 7
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 80/81
|
| 47
| 10
| 12
| 22
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
| 8
| 1
| 3
| 4
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 81
|
| 7
| 1
| 10
| 11
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 81/82
|
| 46
| 12
| 27
| 39
|
| 45
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 82
|
| 10
| 0
| 3
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 44
| 12
| 19
| 31
|
| 37
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 10
| 1
| 10
| 11
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 39
| 12
| 24
| 36
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 84
|
| 7
| 3
| 3
| 6
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 84
|
| 6
| 1
| 4
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 40
| 18
| 18
| 36
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 9
| 5
| 6
| 11
|
| 19
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 40
| 6
| 17
| 23
|
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 10
| 3
| 4
| 7
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 40
| 13
| 17
| 30
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 10
| 3
| 5
| 8
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 87
|
| 9
| 1
| 4
| 5
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 43
| 8
| 12
| 20
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 88
|
| 7
| 2
| 6
| 8
| +15
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 41
| 8
| 14
| 22
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 10
| 2
| 0
| 2
| +10
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 30
| 6
| 7
| 13
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 89/90
|
| 39
| 6
| 15
| 21
|
| 16
|
| 6
| 0
| 3
| 3
|
| 14
|-
| Utica Devils
| AHL
| 89/90
|
| 3
| 0
| 2
| 2
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 90/91
|
| 78
| 10
| 31
| 41
|
| 76
|
| 7
| 1
| 3
| 4
|
| 10
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 10
| 3
| 3
| 6
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 91
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 91/92
|
| 76
| 12
| 28
| 40
|
| 70
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 12
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 92/93
|
| 64
| 3
| 14
| 17
|
| 57
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 93/94
|
| 55
| 4
| 18
| 22
|
| 43
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 93/94
|
| 8
| 0
| 2
| 2
|
| 19
|
| 4
| 2
| 0
| 2
|
| 2
|-
| CSKA Moskva
| Ruska liga
| 94/95
|
| 9
| 2
| 3
| 5
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 94/95
|
| 44
| 2
| 14
| 16
|
| 33
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 95/96
|
| 19
| 1
| 0
| 1
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Providence Bruins
| AHL
| 95/96
|
| 16
| 3
| 6
| 9
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Evropska liga
| 96/97
|
| 6
| 0
| 4
| 4
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Ruska liga
| 96/97
|
| 38
| 3
| 20
| 23
|
| 68
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1128
| bgcolor="#7FFF00" | 200
| bgcolor="#7FFF00" | 427
| bgcolor="#7FFF00" | 627
| bgcolor="#7FFF00" | +27
| bgcolor="#7FFF00" | 842
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 34
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 40
|}

Glej tudi 
 Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (New Jersey Devils)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1983
Hokejisti SKA St. Petersburg
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti New Jersey Devils
Hokejisti Anaheim Ducks
Hokejisti St. Louis Blues
Hokejisti Boston Bruins
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Nosilci reda časti Ruske federacije
Nosilci reda rdeče delavske zastave
Nosilci reda simbola časti